Zuidzijde (Bodegraven-Reeuwijk), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Zuidzijde (Goeree-Overflakkee), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee.
Zuidzijde (Hoeksche Waard), een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard.

Zie ook
Zuidzijderpolder, polder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk